Ростовский регио́н Се́веро-Кавка́зской желе́зной доро́ги — один из шести регионов Северо-Кавказской железной дороги. Пути и инфраструктура находятся на территории Ростовской области и частично на территориях Волгоградской области и Краснодарского края. Эксплуатационная длина железных дорог региона составляет 1 941,6 км. В настоящее время самый крупный по протяжённости регион на дороге.

История 
В состав нынешнего Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги ранее входили Ростовское (НОД-1), Сальское (НОД-8) и Лиховское (НОД-9) отделения дороги, которые в 1997 году были объединены в одно Ростовское отделение, существовавшее до апреля 2010 года.

В целях повышения эффективности управления Северо-Кавказской железной дорогой и в связи с переходом ее на безотделенческую структуру приказом ОАО «РЖД» от 29 апреля 2010 годабыли упразднены все отделения дороги, в том числе и Ростовское.

В связи с формированием двух основных направлений движения поездов на СКЖД — главного пассажирского хода (через Ростов-Главный и Лихую) и главного грузового хода (через Сальск), рассматривается перспективный вопрос о разукрупнении Ростовского региона, путём создания нового Сальского региона управления (возможно в границах бывшего Сальского отделения дороги, существовавшего до 1997 года, по аналогии разделения Краснодарского региона и выделении из его состава нового Туапсинского региона управления в июле 2020 года).

Территория 
В соответствии с приказами начальника СКЖД установлены границы регионов дороги и обозначены на схеме, согласно которой Ростовский регион граничит:
 с Юго-Восточной железной дорогой:
 с Лискинским регионом
 по 54 км станции Сохрановка на линии Журавка — Боченково (участок в обход территории Украины)

 с Приволжской железной дорогой:
 с Волгоградский регионом:
 по 153 км на линии Волгоград — Лихая
 по 194 км на линии Волгоград — Сальск

 с Донецкой железной дорогой
 по станции Успенская (1213 км) на линии Иловайск — Марцево
 по станции Гуково (133 км) на линии Лихая — Дебальцево
 по станции Разъезд 122 км (включая её) на линии Миллерово — Луганск

 со своей же Северо-Кавказской железной дорогой:
 с Краснодарским регионом:
 по 531 км на линии Тихорецкая — Сальск
 по 1387 км на линии Тихорецкая — Батайск
 по 1446 км на линии Староминская — Батайск.
Территория Ростовского региона включает следующие линии:

А) ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ:

 Ростов-Главный — Лихая — Чертково (1889 км)
 Ростов-Главный — Таганрог- Марцево — Успенская (1213 км)
 Ростов-Главный — Батайск
 Батайск — Азов
 Батайск — Староминская (1446 км)
 Батайск — Кущёвка (1387 км)
 Боченково — Сохрановка (54 км)
 Лесостепь — Усть-Донецкая
 Горная — Михайло-Леонтьевская
 Сальск — Котельниково (194 км)
 Сальск — Тихорецкая (532 км)

Б) НЕЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ (НА ТЕПЛОВОЗНОЙ ТЯГЕ):
 Батайск — Сальск
 Морозовская — Куберле
 Лихая — Морозовская
 Лихая — Гуково (до 133 км)
 Предугольная — Чапаевка- Ростовская
 Миллерово — разъезд 122 км (не действует).

Инфраструктура региона 
 Центры организации работы станций (Ростовский и Сальский)
 Обособленные станции (Батайск и Лихая)

Локомотивные депо (эксплуатационные) 
В составе Северо-Кавказской дирекции тяги в границах Ростовского региона действуют:
 Эксплуатационное локомотивное депо Батайск (ТЧЭ-6)
 Эксплуатационное локомотивное депо Лихая (ТЧЭ-1)
 Эксплуатационное локомотивное депо Сальск (ТЧЭ-14)

Локомотивные депо (сервисные) 
В границах Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги расположены следующие сервисные локомотивные депо Филиала «Северо-Кавказский» ООО «ЛокоТех-Сервис»:
 Сервисное локомотивное депо Сальск-Грузовое
 Сервисное локомотивное депо Каменоломни
 Сервисное локомотивное депо Морозовская

Дистанции электрификации и энергоснабжения 
 Ростовская дистанция электрификации и электроснабжения

 Сальская дистанция электрификации и электроснабжения
 Лиховская дистанция электрификации и электроснабжения

Дистанции пути 
 Ростовская дистанция пути
 Батайская дистанция пути
 Шахтинская дистанция пути
 Таганрогская дистанция пути
 Сальская дистанция пути
 Куберлеевская дистанция пути
 Миллеровская дистанция пути
 Белокалитвенская дистанция пути
 Лиховская дистанция пути

Дистанции сигнализации, централизации и блокировки 
 Ростовская дистанция сигнализации, централизации и блокировки
 Батайская дистанция сигнализации, централизации и блокировки
 Сальская дистанция сигнализации, централизации и блокировки
 Лиховская дистанция сигнализации, централизации и блокировки

Вагонные депо (эксплуатационные) 
 эксплуатационное вагонное депо Батайск
 эксплуатационное вагонное депо Лихая

Вагонные ремонтные депо 
 Вагонное ремонтное депо Батайск структурно входит в АО «Вагонная ремонтная компания — 1» (АО «ВРК-1»).
 Вагонное ремонтное депо Каменоломни структурно входит в АО «Вагонная ремонтная компания −2» (АО «ВРК-2»).
 Вагонное ремонтное депо Сальск структурно входит в АО «Вагонная ремонтная компания −3» (АО «ВРК-3»).
 Вагонное ремонтное депо Морозовская структурно входит в АО «Вагонная ремонтная компания −3» (АО «ВРК-3»).

Прочие предприятия ж.д. транспорта 
 Моторвагонное депо Ростов Северо-Кавказской дирекции моторвагонного подвижного состава
 Ростовская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-1)

Грузовые дворы Ростовского производственного участка

Опорный грузовой двор ст. Каменская 
 Грузовой двор ст. Миллерово
 Грузовой двор ст. Гуково
 Грузовой двор ст. Лихая

Опорный грузовой двор ст. Таганрог 
 Грузовой двор ст. Марцево
 Грузовой двор ст. Неклиновка

Опорный грузовой двор ст. Сальск 
 Грузовой двор ст. Волгодонская
 Грузовой двор ст. Целина
 Грузовой двор ст. Элиста

Опорный грузовой двор ст. Ростов-Западный 
 Грузовой двор ст. Ростов-Тованый
 Грузовой двор ст. Азов
 Грузовой двор ст. Хотунок

Типы станций региона 
 Пассажирские станции: Ростов-Главный, Таганрог-Пассажирский.
 Сортировочные станции: Батайск, Лихая.
 Участковые станции: Каменоломни, Куберле, Миллерово, Морозовская, Сальск.
 Грузовые станции: Азов; Быстрореченская; Волгодонская; Горная; Грачи; Гуково; Жирнов; Замчалово; Заречная; Каменская; Кизитеринка; Марцево;Новомихайловская; Репная; Ростов-Западный; Ростов-Товарный; Сулин; Таганрог; Хотунок.
 Промежуточные станции (станции, разъезды и блокпосты): Александровка, Атаман, Белая Калитва, Белоглинская, Блокпост 19 км, Блокпост 1352 км, Божковская, Боченково, Вальково, Васильево-Петровская, Васильевский, Виноградовка, Вперёд (рзд), Высочино (рзд), Гашун (рзд), Глубокая, Гниловская, Двойная, Ельмут, Ея, Забытый (рзд), Зверево, Зверевская, Зелёный Луг (рзд), Зерноград, Зоологический Сад (рзд), Кагальник, Кадамовка, Какичев, Каяла, Ковылкин, Койсуг, Колодези, Конармейская, Кулешовский (рзд), Кумшалек, Кутейниково, Кутейниковская, Лесостепь, Локомотивстрой, Мальчевская, Матвеев Курган, Мелиоративный (рзд), Мечётинская, Михайло-Леонтьевская, Мокрый Батай, Морозовская-Южная, Морская, Неклиновка, Несветай, Новочеркасск, Персиановка, Песчанокопская, Погорелово, Порошинская, Предугольная, Пролетарская, Проточный (бп), Развильная, Разъезд 103 км (рзд), Разъезд 169 км, Ровное, Ремонтная, Саловский (рзд), Семичная, Синявская, Сохрановка, Тарасовка, Тацинская, Темерник, Трубецкая, Успенская, Усть-Донецкая, Хапры, Хутуны (рзд), Целина, Цимлянская, Чапаевка-Ростовская, Черкасская, Чертково, Шаблиевская, Шахтная, Шептуховка, Юбилейная.

Руководство региона 
Тарасенко Андрей Николаевич — заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги (по территориальному управлению), Ростовский регион.

Телефон приемной — 8 (863) 238-37-12

Примечания 

Северо-Кавказская железная дорога